Хорнсби () — английская фамилия. Известные носители:
 Хорнсби, Брюс (род. 1954) — американский пианист, певец, композитор и поэт-песенник (автор-исполнитель).
 Хорнсби, Расселл (род. 1974) — американский актёр театра и телевидения.
 Хорнсби, Роджерс (1896−1963) — американский профессиональный бейсболист, менеджер и тренер.
 Хорнсби, Томас (1733−1810) — английский астроном и математик.